Истрати () — румынская фамилия. Известные носители:

 Истрати, Ионел (род. 1990) — молдавский певец и композитор.
 Истрати, Константин (1850—1918) — румынский врач, химик, философ и общественный деятель.
 Истрати, Панаит (1884—1935) — румынский писатель.